Анхель Алехандро Моралес Сантос (; 14 июня 1975, Буэнос-Айрес, Аргентина), более известный как Матуте — аргентинский футболист, полузащитник. Играл за ряд клубов, такие как: «Крус Асуль», «Индепендьенте» и «Веракрус».

Клубная карьера 
Анхель Моралес родился в городе Буэнос-Айрес. В своей обширной профессиональной карьере, он представлял шесть клубов в своей стране, в том числе обоих гигантов дерби Авельяненды — «Индепендьенте» и «Расинг».

Его первый опыт за границей пришелся на июнь 1997 года, когда в возрасте 22 лет, он перешел в итальянский клуб «Сампдория», и играя за него, в течение нескольких месяцев, забив единственный гол за команду, в ворота «Ювентуса». В следующее трансферное окно, он подписал контракт с командой «Мерида» в Испании, но сыграл лишь два матча, а команда вылетела в Сегунду.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ogol.com
 Профиль на bdfutbol.com

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Олимпо»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео